Сагино () — североамериканский топоним:
 Сагино — город в штате Мичиган (США)
 Сагино — один из крупнейших заливов озера Гурон
 Сагино — река на территории США, впадает в залив Сагино
 Сагино — административно-территориальный округ в штате Мичиган (США)
 Епархия Сагино — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сагино (США)